Collegio elettorale di Capannori – collegio elettorale uninominale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Capannori – collegio elettorale uninominale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Capannori – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati